Chiesa di Gesù Divin Lavoratore nel Municipio 9 di Milano
 Chiesa di Gesù Divino Lavoratore a Prato
 Chiesa di Gesù Divino Lavoratore a Roma
 Chiesa di Gesù Divino Lavoratore a Torremaggiore